Los términos Una o UNA pueden referirse a:

Astronomía 
 (160) Una, un asteroide del cinturón de asteroides

Biología 
Una, un género de mariposas

Cine 
 Una, película de 2016

Geografía 
 El Una, río que discurre en Bosnia y Herzegovina
 Una, municipio del estado brasileño de Bahía
 Una, ciudad de la India en el estado de Guyarat
 Distrito de Una, división administrativa en el estado de Himachal Pradesh, en la India

Matemática 
 Forma en femenino del número uno

Política 

Unidá Nacionalista Asturiana, partido político nacionalista asturiano de España
 Una Nación Avanzada, partido político de Argentina formado en el 2007
 Unidos por una Nueva Alternativa, coalición política argentina de 2015
 Unión Norteamericana, una supuesta unión regional entre Canadá, México y Estados Unidos defendida por ciertas teorías de conspiración

Televisión 
 Los unas, personajes de la serie de televisión Stargate SG-1

Universidades 
 Universidad Nacional Abierta, en Venezuela
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua
Universidad Nacional del Altiplano o Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), en Perú
Universidad Nacional de las Artes de Argentina, antiguamente conocida como Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)
 Universidad Nacional de Asunción del Paraguay
 Universidad Nacional de Costa Rica